«Го́рдый мыш» — мультипликационный фильм, который создала режиссёр Наталья Березовая на студии «Пилот» в 2007 году. 
Мультфильм входит в мультсериал «Гора самоцветов». В начале мультфильма — пластилиновая заставка «Мы живём в России — Северная Осетия». 
Премьера мультфильма произошла в праздничной программе «Аниматоры встречают год Мыши» в «Актовом зале». 
Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля «Суздаль-2008».

Сюжет 
По осетинской сказке «Как мышь своему сыну невесту искала». Аналогичный сюжет есть в японском, индийском, ингушском фольклоре (кстати, у ингушей подобная сказка имеет пословичный заголовок — «Мышка к мышке пришла»).

В одном селении празднуют свадьбу, и мышь решает, что пора женить сына. Но мышонок решил жениться только на дочери самого сильного и пошёл свататься к Месяцу. Оказалось, что когда всходит Солнце, Месяц меркнет. Солнце закрыла Туча, Тучу прогнал Ветер, но не смог ничего сделать со Скалой. В конце концов мышонок выяснил, что Скалу прогрызли мыши, и нашёл невесту среди них.

Создатели

Музыка 
В мультфильме звучит осетинская народная музыка в исполнении трио «Фандыр».

Награды 
Мультфильм участвовал в конкурсном показе праздника «Маленькое кино в Большом городе»  (организованном международным фестивалем анимационных искусств «Мультивидение», состоявшемся в Петербурге 31 мая 2008 года) и победил в номинации «Лучшая сказка».

Примечания

Ссылки 
 «Гордый мыш и все мышата», stengazeta.net. «Время новостей», 16.01.2008.
 
 
 «Гора самоцветов» 

Рисованные мультфильмы России 2007 года
Мультфильмы Натальи Березовой
Мультфильмы «Гора самоцветов»